IDV est un sigle qui peut désigner :
 Italie des valeurs ou Italia dei Valori, un parti politique centriste et populiste italien ;
 , un logiciel libre pour l'analyse et la visualisation des données géoscientifiques.

IDV est une abréviation qui peut désigner :
 indinavir, une médicament utilisée contre le VIH en association avec d'autres antirétroviraux.